

Населені пункти та їхні частини
 Маркі — місто в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Маркі — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Маркі — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Маркі — село в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Маркі — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Маркі — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Маркі — частина села Ґронь у гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Маркі — частина села Мшана-Ґурна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Маркі — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Маркі — частина села Хшаново в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Маркі — частина села Мухи в гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Маркі — лісова осада в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства

Примітки